OWN steht für:
 Oprah Winfrey Network, US-amerikanischer TV-Sender
 Oprah Winfrey Network (Kanada), kanadischer TV-Sender
 Once Was Not, Album (2005) von Cryptopsy
 Old West Norse (dt.: „Altwestnordisch“), Dialektkontinuum der altnordischen Sprache

Abkürzung